est un mot anglais qui peut désigner :

Géographie 
 Un , aux États-Unis, est une unité cadastrale de base du maillage mis en place en 1785 à l'ouest des Appalaches. Le township est un découpage de 6 à  carrés ( à ) ;  carrés () étant la norme moyenne. Le Homestead Act de 1862 a attribué gratuitement 64 ha, soit un quart de section, aux nouveaux colons des grandes plaines. Le township donne un bon exemple de création agraire ex nihilo et confère aux territoires ouest américains les caractéristiques des pays neufs ;
 Dans l'État américain du New Jersey, le township constitue l'un des cinq types et l'une des onze formes de gouvernement municipal.
 Un canton au Canada ;
 Un canton en République populaire de Chine ;
 Un , en Afrique du Sud, est un ghetto réservé aux non-blancs créé à la périphérie des grandes agglomérations pendant l'apartheid. Mais ce terme a également une signification légale précise sans connotations raciales, il est utilisé pour désigner un terrain subdivisé en erfs (stands) dans le cadastre. Le township peut aussi signifier un quartier ;
 Un township, en Birmanie, est une division administrative de troisième niveau ;
 Un  en Angleterre, est une subdivision d’une paroisse (parish).

Jeux 
 Township, un jeu disponible sur l'AppStore, sur google play et sur Facebook (2015).

Références